Název Hojšín mají dvě sídla:
 Hojšín (Neustupov), část městyse Neustupov v okrese Benešov
 Hojšín (Svatý Jan), část obce Svatý Jan v okrese Příbram (k. ú. Hojšín)